El término disolución puede referirse:

En química
a una disolución o solución, la mezcla homogénea de dos o más sustancias a nivel molecular o iónico;

En administración
 a la disolución de una sociedad mercantil, el inicio de un proceso que culminará con la liquidación de dicha sociedad;

En geopolítica
 la disolución de un estado por ejemplo: Disolución de la Unión Soviética;Disolución social, anarquía; Disolución matrimonial, divorcio.

En religión
 la Disolución del universo (Hinduismo)''', en el cual todo lo existente vuelve a su origen (para posteriormente producirse el renacer de un nuevo universo).